Boyolali (Demak), plaats in Demak
 Boyolali (regentschap)
 Boyolali (district), onderdistrict van dat regentschap